Wendell steht für:

 Wendell (Fußballspieler) (Wendell Nascimento Borges; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Protagonist in Wendell & Vinnie, US-amerikanische Sitcom (2013)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wendell (Idaho), im Gooding County
 Wendell (Massachusetts), im Franklin County
 Wendell (Minnesota), im Grant County
 Wendell (North Carolina), im Wake County

Wendell ist der Familienname folgender Personen:
 Barrett Wendell (1855–1921), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 James Wendell (1890–1958), US-amerikanischer Leichtathlet
 James A. Wendell (1869–1922), US-amerikanischer Politiker
 Johann Georg Friedrich Wendell (1774–1836), deutscher Buchdrucker und Zeitungsverleger
 Krissy Wendell (* 1981), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Nathan D. Wendell (1835–1886), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Wendell & Wild, Animationsfilm von Henry Selick aus dem Jahr 2022
 Vendell
 Wendel